Gábor Szabó (1936–1982), węgierski gitarzysta jazzowy
 Gábor Szabó, węgierski kajakarz
 Gábor K. Szabó (ur. 1962), węgierski lekkoatleta, biegacz średniodystansowy
 Gábor P. Szabó (1902–1950), węgierski piłkarz